Футерування (термоізоляція)
 Футерування (у дробарках і млинах)
 Футеровка